

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Pisarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Pisarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Lubań 
 Pisarzowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Pisarzowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Pisarzowice – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki 
 Pisarzowice – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice 
 Pisarzowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek 
 Pisarzowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra